Sestan ist der Name von

 Ernesto Sestan (1898–1986), italienischer Historiker
 Nenad Šestan (* 1970 oder 1971), US-amerikanischer Mediziner und Neurowissenschaftler